nova-esperancense – abitanti di Nova Esperança do Sul
nova-esperancense – abitanti di Nova Esperança